Кубок Кремля 1992 в мужском одиночном разряде проводился в третий раз. В основной сетке было 32 участника, 3 из которых получили wildcard от организаторов, а ещё четверо прошли через квалификацию.

Общая информация 
Первым сеяным второй год подряд был Карел Новачек из Чехословакии. В турнире не принимал участие ни один теннисист, входивший в топ-20 мирового рейтинга на начало турнира — лучший по рейтингу Новачек занимал 23-е место.

Впервые победителем Кубка Кремля стал 22-летний швейцарец Марк Россе, обыгравший в финале 25-летнего немца Карла-Уве Штееба. Действующий чемпион россиянин Андрей Черкасов, побеждавший на 2 первых Кубках Кремля, на этот раз уступил в 1/4 финала французу Седрику Пьолину. Победная серия Черкасова на Кубке Кремля в одиночном разряде оборвалась на 13-м матче.

В основной сетке было лишь 3 представителя России, больше всего же было американцев — 4. По различным причинам турнир пропустили 2 сильнейших на тот момент по рейтингу российских теннисиста — Александр Волков и Андрей Чесноков. Всего в турнире приняли участие теннисисты из 16 стран. 

Лишь три теннисиста играли в основной сетке на всех 3 проведённых к тому моменту Кубках Кремля — Андрей Черкасов, Марк Россе и Андрей Медведев. В турнире дебютировал будущий 5-кратный победитель 18-летний Евгений Кафельников, в упорнейшей борьбе уступивший во втором круге будущему победителю Марку Россе.

Посев 

 Карел Новачек (Четвертьфинал)
 —
 Андрей Медведев (Четвертьфинал)
 Андрей Черкасов ''(Четвертьфинал)

<li>  Карл-Уве Штееб (Финал)
<li>  Седрик Пьолин (Полуфинал)
<li>  Джефф Таранго ''(Первый круг)
<li> ''' Марк Россе (Титул)

Сетка турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка одиночного турнира на сайте АТП 
 Мировой рейтинг в одиночном разряде на начало турнира — 9 ноября 1992 

Кубок Кремля 1992